Tipton (Califórnia)
 Tipton (Indiana)
 Tipton (Iowa)
 Tipton (Kansas)

 Tipton (Missouri)
 Tipton (Oklahoma)
 Tipton (Pensilvânia)
 Condado de Tipton (Indiana)
 Condado de Tipton (Tennessee)

Desambiguações de topônimos